Palais Serristori peut désigner :
 Palais Serristori (Oltrarno) à Florence ;
 Palais Serristori à Rome.